Le nom de famille Gutt peut désigner :
 Tom Gutt, écrivain et éditeur surréaliste belge ;
 Camille Gutt, homme politique belge, ministre des Finances (1940-1945) du gouvernement Pierlot, premier directeur général (1946-1951) du FMI
 R. Gutt, un des matricules de Spiro-Thermophage, dans Les Quarxs
 Arthur Gütt, eugéniste nazi.
 Simone Gutt (née en 1956), mathématicienne belge.